Biathlonowy sprint kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 11 lutego w Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center w Zhangjiakou.

Tytułu mistrzowskiego w tej konkurencji nie broniła Niemka Laura Dahlmeier (zakończyła karierę). Złoty medal wywalczyła Norweżka Marte Olsbu Røiseland. Wicemistrzynią olimpijską została Szwedka Elvira Öberg, natomiast na najniższym stopniu olimpijskiego podium stanęła Dorothea Wierer z Włoch.

W zawodach wystartowały cztery Polki: najwyżej z nich, Monika Hojnisz-Staręga została sklasyfikowana na 16. miejscu. Kamila Żuk zajęla 53. pozycję i razem ze Staręgą zakwalifikowały się do biegu pościgowego. Z kolei Anna Mąka i Kinga Zbylut zajęły miejsca w siódmej dziesiątce.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022